Berappen steht für:

 im Bauwesen: Mauerwerk mit Mörtel bewerfen, abputzen, siehe Putz (Baustoff)
 in der Forstwirtschaft: Bäume entrinden 
 widerwilliges Bezahlen, siehe Zahlungsmittel